

Geografia
 Elphinstone – villaggio scozzese situato nell'entroterra dell'area amministrativa dell'East Lothian

Persone
 Arthur Elphinstone, VI Lord Balmerino – nobiluomo e militare scozzese
 George Elphinstone, I visconte Keith – ammiraglio britannico
 George Elphinstone Dalrymple – esploratore, funzionario e politico australiano
 John Elphinstone, II Lord di Balmerino – nobile scozzese
 John Elphinstone – ufficiale britannico
 John Elphinstone, XIII Lord Elphinstone – soldato e politico scozzese
 Margaret Elphinstone – scrittrice scozzese
 Mary Elphinstone – nobildonna britannica
 Sidney Buller-Fullerton-Elphinstone, XVI Lord Elphinstone – scrittore e linguista britannico
 William George Keith Elphinstone – generale britannico